BMW M52, silnik spalinowy
 Michigan State Highway 52
 Miles M.52, angielski samolot
 Messier 52 – gromada otwarta
 M52 SPH – działo samobiezne
 AAT M52 – francuski karabin maszynowy
 AN-M52 – amerykańska bomba zapalająca